Jean-François Boulmier est un pratiquant français de la sarbacane sportive.

Parcours sportif sarbacane (Open de France) 
 2006 : Record de France FSBA devant Marc Bignon et Marc Lhuillery, à l'Open de France de Sarbacane Sportive
 2006 : Nouveau Recordman de France à 196 points
 2006 : Seconde performance mondiale à 198 points  juste derrière Wayne Wilson (USA)
 2007 : Nouveau Recordman du monde à 206 Points.
 2007 : Vice-champion du monde au premier Championnat du monde de sarbacane à Weyersheim.

Sarbacane
Sportif français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)